Бомері́-Сен-Марте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 95 км на захід від Лілля, 75 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 145 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 380,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бомері-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту географії
 Бомері-Сен-Мартен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт Бомері-Сен-Мартен 
 [ Розташування муніципалітету Бомері-Сен-Мартен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале